

Персоналії 
 Ула Віген Гаттестад (норв. Ola Vigen Hattestad, 19 квітня 1982) — норвезький лижник, олімпійський чемпіон, чемпіон світу;
 Ула Ліндгрен (швед. Ola Lindgren, 29 лютого 1964) — шведський гандболіст, олімпійський медаліст.

Топоніми 
 Ула (Сальме) — село в Естонії, входить до складу волості Сальме, повіту Сааремаа;
 Ула — річка в Білорусі і Литві.

Див. також 
 Ула-Тірсо (італ. Ula Tirso, сард. Ula, вен. Ułà Tirxo) — муніципалітет в Італії, у регіоні Сардинія, провінція Орістано;
 Танну-Ула () — гірський масив на півдні Сибіру, в Туві Росія;
 Богдо-Ула, Богдо-Ула чи Богдо-Ола (монг. Богд уул (нуруу), кит. 博格达山) — хребет гірської системи Тянь-Шань, який є одним зі східних його відрогів;
 Таван-Богдо-Ула ( — «п'ять божественних гір») — гірський масив на південному сході Алтаю, розташований в області сходження кордонів Росії, Монголії і Китаю.